Astraeus — род жуков-златок из подсемейства Polycestinae.
 Astraeus (fungi) — род грибов из группы Гастеромицеты.
 Astraeus (авиа) — авиакомпания.